«Marsh» puede referirse a:

 Alfred Marsh (1858-1914), militante anarcocomunista inglés integrante del grupo Freedom.
 Othniel Charles Marsh (1831-1899), paleontólogo estadounidense.
 Jeff "Swampy" Marsh (1960-), director estadounidense y reconocido por ser el director de Phineas y Ferb.

Autores de nombres botánicos 
 A.H.Marsh, Alfred H. Marsh fl. (1973)
 Marsh, Charles Dwight Marsh, (1855-1932), botánico estadounidense.
 C.Marsh, Cythia Marsh 1956-
 D.L.Marsh, Daniel L. Marsh fl. (1960)
 J.E.Marsh, Janet E. Marsh fl. (1911)
 J.A.Marsh, Judith Anne Marsh (1951)
 R.S.Marsh, Ray Stanley Marsh (1894)
 V.L.Marsh, V.L. Marsh fl. (1952)